Metrópole de Quieve pode referir-se:

 Metrópole de Quieve, do Patriarcado de Constantinopla, que existiu de 988 a 1458 no território da Rússia, Grão-Ducado da Lituânia, Reino da Polônia e Horda Dourada.
 Metrópole de Quieve, do Patriarcado de Constantinopla, que existiu de 1458 a 1596 no território do Grão-Ducado da Lituânia e do Reino da Polônia
 Metrópole de Quieve, do Patriarcado de Constantinopla, que existiu de 1620 a 1685 no território da Comunidade Polaco-Lituana e Hetmanato.
 Metrópole de Quieve, do Patriarcado de Moscou, que existiu de 1686 a 1918 no território da Bielorrússia e Ucrânia.
 Metrópole de Quieve, Galícia e Toda a Rússia (Igreja Russa Uniata), uma Igreja Católica de Rito Oriental, formada na Comunidade Polaco-Lituana como resultado da União de Brest. Agora, seus sucessores legais são as Igrejas greco-católicas ucranianas e bielorrussas.
 Metrópole de Quieve da Igreja Ortodoxa Ucraniana (desde 1990), o nome legal da Igreja Ortodoxa Ucraniana.
 Metrópole de Quieve da Igreja Ortodoxa da Ucrânia (desde 2018), o nome legal da Igreja Ortodoxa da Ucrânia.

Ver também 
 Onúfrio de Quieve
 Lista dos Metropolitas de Quieve
 Lista dos Metropolitas e Patriarcas de Moscou
 Adesão da Metrópole de Quieve ao Patriarcado de Moscou

Desambiguação